Les Nus et les Morts est un roman américain de Norman Mailer publié en 1948 ;
 Les Nus et les Morts est un film américain réalisé par Raoul Walsh, produit par la RKO Pictures et sorti en 1958.

Divers 
 , un groupe de musique américain.